

Aeronautica 
 Curtiss-Wright X-19 – veicolo per la sperimentazione di soluzioni di decollo ed atterraggio verticali (VTOL)

Altro 
 X19 – sigla della Panhard & Levassor 10CV lanciata nel 1912
 Fiat X1/9 – automobile della FIAT